Андрей Черненко:
 Черненко, Андрей Григорьевич (род. 1953) — российский генерал-полковник, журналист.
 Черненко, Андрей Николаевич (1978—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.